Лугівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Лугівська сільська рада — Закарпатська область, Рахівський район
 Лугівська сільська рада — Запорізька область, Василівський район
 Лугівська сільська рада — Івано-Франківська область, Рожнятівський район